ТСХТ (аббр.), относящаяся к наименованию сельскохозяйственный техникум

 Ордена Трудового Красного Знамени «Томский сельскохозяйственный техникум» (основная статья «Томский аграрный колледж»), Томск
 Тальменский сельскохозяйственный техникум (до 2012) — райцентр и р.п. Тальменка, Алтайский край
 Тетюшский сельскохозяйственный техникум, райцентр Тетюши, Татарстан 
 Терский сельскохозяйственный техникум, село Учебное, Кабардино-Балкарская Республика
 Тюкалинский сельскохозяйственный техникум, райцентр Тюкалинск (Омская область)

Экс-СССР:
 Ташаузский сельскохозяйственный техникум, действовал в Туркменской ССР, город Ташауз
 Торгайский сельскохозяйственный техникум, действовал в Туркменской ССР
 Футбольный клуб «ТСХТ», город Ашхабад, Туркмения